

Događaji
 Argišit je u Urartu naslijedio kralja Menuu.

Rođenja

Smrti